Schwipps ist der Familienname folgender Personen:
 Heinz Schwipps (1915–2006), deutscher Fußballspieler und -trainer
 Werner Schwipps (1925–2001), deutscher Sachbuchautor

Siehe auch:
 Schwips